Papouille peut faire référence à :
 un petit navire employé au cabotage entre l'embouchure de l'Amazone et la Guyane.
 un chatouillement (terme familier).